Totoró kan syfta på:

Totoró (språk)

Colombia 

 Totoró (ort), Cauca, 
 Totoró (kommun), Cauca,